Alan Williams (actor) (n. 1954), actor i dramaturg anglès
 Alan Williams (jugador de bàsquet) (n. 1993), jugador de bàsquet estatunidenc
 Alan Williams (jugador de rugbi) (1893–1984), jugador de rugbi a 15 estatunidenc
 Alan Williams (novel·lista) (1935–2020), novel·lista, periodista i corresponsal britànic
 Alan Williams (polític) (1930–2014), polític gal·lès del Partit Laborista (Regne Unit)

Vegeu també: Allan Williams